Robert Ellis du Reel (1892-1974), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Robert Ellis Dunn (1928-1996), chorégraphe et compositeur américain ;
 Robert Ellis Miller (1932-2017), réalisateur américain ;
 Robert Ellis (1933-1973), acteur américain ;
 Robert Damian Ellis (1962-), batteur et producteur musical britannique.